Маслоу () —  анлофицированная форма русской фамилии Маслов. Часто встречается у евреев. Известные носители: 

 Маслоу, Абрахам Харольд (1908—1970) — американский психолог, основатель гуманистической психологии.
 Маслоу, Вилл (1907—2007) — американский общественный деятель.
 Маслоу, Джеймс (род. 1990) — американский актёр и певец.

См. также 
 Маслов